Питања за шампиона био је један од најпопуларнијих квизова у Србији који се емитовао сваког радног дана на телевизији Б92.

Квиз се емитовао од 10. априла 2006. до 21. јула 2009. године, с тим да је емитовано укупно шест сезона или серијала. Квиз је рађен по француској лиценци квиза -{Questions pour un champion}- (иначе адаптацији британског квиза -{Going for Gold}-), који се емитује на француској ТВ 5 и чији је водитељ Жилијен Лепер. Водитељ квиза био је Илија Ковачић.

Један серијал се састоји од 68 епизода у четири нивоа такмичења: Циклуси (којих има 14), полуфинале (четири емисије), финале (четири емисије) и суперфинале (четири емисије).

Правила квиза 

Свака емисија квиза се састоји из три рунде или игре:

 Победи звоно
 Четири у низу
 Један на један

Прва рунда или игра се зове Победи звоно и почиње са четири такмичара. Питања су вреднована са један, два или три бода. Такмичари одговарају по редоследу јављања притиском на тастер. Да би прошли у другу рунду прва тројица такмичара треба да сакупе по десет бодова. Тројица такмичара пролазе у следећу рунду, четврти мора да напусти такмичење.

У другој рунди која се зове Четири у низу учествује троје такмичара који су прошли из прве рунде. Њихов задатак је да дају што више (максимално четири) тачних одговора у низу од четири области које су им понуђене. Двојица такмичара са највише везаних одговора пролазе у завршну трећу рунду. Уколико у другој рунди двојица или сва три такмичара имају подједнак број узастопно тачних одговора на питања онда се игра додатна рунда Тајм аут.

Трећу рунду или Један на један играју двојица такмичара који су се пласирали из друге рунде. Такмичар који први освоји десет бодова постаје шампион епизоде. Свако питање у овој рунди носи максимално четири поена и припада одређеној области (на пример флора, фауна, општа култура, стрип...). Време се приказује на екрану графиком померањем курсора који пролази кроз четири зоне које су означене са 4, 3, 2 или 1 бода. Такмичари се јављају притиском на тастер, с тим што предности при одговарању има такмичар са мање бодови који одлучује да ли питање „прихвата” или „препушта” противнику да први одговара.

Победник петог серијала био је Перица Ђорђевић из Смедеревске Паланке а победник шестог био је Зоран Хорватов из Новог Сада.

Референце

Спољашње везе 
 Најава четврте сезоне квиза Питања за шампиона, јесен 2007. 

Квизови
Српске телевизијске емисије
Оригинални програм канала ТВ Б92